Derntl ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Derntl (1918–1975), österreichischer Musiker und Komponist 
 Wolfram Igor Derntl, österreichischer Opernsänger